Forendówki – polana w Pieninach Czorsztyńskich
 Forendówki – przysiółek wsi Ochotnica Górna